Malvidae (malvídeas) é a designação dada em nomenclatura filogenética a um grupo de eudicotiledóneas que constituem o clado que inicialmente foi conhecido informalmente como «eurrósidas II» (inglês: eurosids II) em vários trabalhos sobre filogenia das angiospérmicas o “malvids”. O nome «eurrosídeas II» foi também em tempos aplicado a um clado mais amplo que incluía as Myrtales. A composição actual do clado é a seguinte: Brassicales, Crossosomatales, Geraniales, Huerteales, Malvales, Myrtales, Picramniales, Sapindales, Berberidopsidales, Caryophyllales e Santalales.

Filogenia 
Com base nos dados filogenéticos disponíveis foram estabelecidas as seguintes relações:

Magnoliopsida
Rosidae